Колонија Мирамар има више значења:

 Колонија Мирамар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Мирамар (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику